Quảng Uyên (huyện), een huyện in de provincie Cao Bằng, Vietnam
 Quảng Uyên (thị trấn), een thị trấn in bovengenoemd district.